Hettlingen heißen folgende Orte:

Hettlingen ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
Hettlingen (Wertingen), Stadtteil von Wertingen, Regierungsbezirk Schwaben, Bayern

Siehe auch:
Hetlingen